Osoby o tym nazwisku:
 Ingeborg Drewitz – niemiecka pisarka
 Otto Drewitz – gdański bankowiec i holenderski urzędnik konsularny
 Johann von Drewitz – rosyjski generał, dowódca wojsk pruskich, następnie rosyjskich, biorący udział m.in. w walkach przeciwko konfederatom barskim.